Алексей Оверчук:
 Оверчук, Алексей Логвинович (род. 1964) — российский государственный деятель и экономист, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года.
 Оверчук, Алексей Мефодиевич (1924—2007) — советский военный деятель, генерал-лейтенант.